President Roxas peut faire référence à :

Manuel Roxas (1892-1948), premier président des Philippines.

Lieux 

President Roxas (Cápiz),
President Roxas (Cotabato),
President Manuel A. Roxas.